Bruno Vennin (né en 1936), homme politique français
 Éric Vennin (né en 1969), joueur belge de Scrabble
 Louis Vennin (1871-1942), militaire français